Праг може бити:

 Праг (град), главни град Чешке Републике
 Праг (грађевинарство), доњи део врата између довратка 
 Праг (железница), део жлезничке пруге на који су причвршћене шине